FZD ist die Abkürzung für:
 Forschungszentrum Dresden-Rossendorf (seit Januar 2011 'Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf')
 Fachgebiet Fahrzeugtechnik der Technischen Universität Darmstadt – Fahrzeugtechnik
 Funktionszuordnungsdiagramm – Fachgebiet Informatik

FZD